Az Úrvalsdeild 1944-es szezonja volt a bajnokság harmincharmadik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes ismét a Valur lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1944
Izland 1